Stanimir – staropolskie imię męskie, złożone z członu Stani- ("stać, stać się, stanąć") oraz członu -mir ("pokój, spokój, dobro"). Mogło oznaczać "niech się stanie pokój" albo "ten, który ustanawia pokój".

Stanimir imieniny obchodzi 7 maja i 2 października.

Znane osoby noszące to imię 
 Stanimir Stoiłow – bułgarski piłkarz
 Stanimir Iłczew – bułgarski polityk i dziennikarz

Męskie imiona słowiańskie